La gaulette est une unité de mesure autrefois utilisée à La Réunion.
La gaulette est une canne à pêche en bambou utilisée à La Réunion.
La gaulette blanche est une espèce végétale dont le nom scientifique est Parinari campestris.
La gaulette noire est une espèce végétale dont le nom scientifique est Licania hostmanii.
Le bois de gaulette est une espèce végétale de La Réunion dont le nom scientifique est Doratoxylon apetalum.
Le bois de gaulettes est une espèce végétale endémique de l'île Maurice et dont le nom scientifique est Molinaea laevis.